Den Familiennamen Sadil führen folgende Personen:

 Josef Sadil, tschechoslowakischer Astronom
 Meinrad Sadil,  österreichischer Schriftsteller